Folks peut faire référence à : 
 Liesl Folks, ingénieure australo-américaine.
 Folks!, un film américain sorti en 1992.
 Hidden Folks, un jeu vidéo (2017).
 Little Folks, un magazine illustré britannique pour la jeunesse (1871-1933).
 Young Folks, une chanson et un single du groupe Peter Bjorn and John (2006).